Теконго има више значења:

 Теконго (Чилапа де Алварез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Теконго (Апозол), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Теконго (Уануско), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику